Damned If You Do () — двенадцатый студийный альбом американской хеви-метал группы Metal Church, выпущенный 7 декабря 2018 года на лейбле Rat Pak Records. Это их первый релиз с бывшим барабанщиком W.A.S.P. Стетом Хоулендом, сменившим давнего участника Джеффа Плейта в 2017 году, и их последний альбом с участием вокалиста , который умер в 2021 году. На песни «Damned If You Do» и «By the Numbers» были сняты видеоклипы.

Предыстория 
Примерно через семь месяцев после выпуска XI вокалист Майк Хоу, на вопрос собирается ли он записать ещё один альбом с Metal Church, он ответил: «У нас есть все намерения сделать это, и в этом всё дело. Если вы не делаете новую музыку, то мне пора уходить […] У нас есть планы на эту осень, чтобы вернуться к написанию и попытаться выпустить что-нибудь в следующем году. Мы также подбираем даты для весны, чтобы, возможно, вернуться в Штаты. Но наш барабанщик Джефф, он также играет в Trans-Siberian Orchestra. Его не будет с конца октября по декабрь. Так что мы могли бы воспользоваться этим временем, чтобы начать писать новый материал».

21 марта 2017 года Плейт объявил, что покинул Metal Church, а позже его заменил Хоуленд. В интервью в мае 2017 года Курдт Вандерхуф заявил, что Metal Church приступили к написанию и созданию демо-записи своего следующего альбома, который ориентировочно должен был выйти в начале 2018 года. 1 октября 2018 года группа продемонстрировала аудио-отрывок из новой песни из альбома.

Концепция 
Курдт Вандерхоф объяснил тематику, объединяющую альбом: «Обложка на самом деле имеет отношение к эпохе, в которой мы живём в настоящее время, со всем политическим и социальным обманом, с тем, что вы должны быть чрезвычайно осторожны насчёт того, кого и что вы слушаете и во что верите . Так что обложка — это один из аспектов этого, это не критика католической церкви или что-то в этом роде. В основном это говорит о том, что вы должны быть осторожны с тем, кого слушаете, и только потому, что вы сидите в церкви, это не значит, что вы обязательно слышите правду. Дьявол тоже работает в церкви, и его самая большая ложь состоит в том, что его не существует. Так что это один из аспектов, а название альбома также отражает некое лирическое содержание записи, которое ориентировано на текущие события. То же самое, не обязательно с церковью, духовностью или вашей верой, но это имеет отношение к эпохе фальшивых новостей и всего происходящего обмана. То, что это в новостях, не означает, что это правда. […] Об этом и обложка, и тематическое содержание альбома».

Список композиций

Участники записи 
  — вокал
 Курдт Вандерхуф — гитара, продюсирование, сведение, мастеринг
 Рик ван Зандт — гитара
 Стив Унгер — бас-гитара
 Стет Хоуленд — ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы Metal Church